

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 12 podstawowych
 Boża Wola – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Boża Wola – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew
 Boża Wola – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Boża Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Boża Wola – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Boża Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów
 Boża Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Jabłonna
 Boża Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Boża Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Boża Wola – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Boża Wola – część wsi Chorzelów w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Boża Wola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Boża Wola – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń

Inne 
 Boża Wola – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim
 Boża Wola (obwód wołyński) – miejscowość na Ukrainie
 Boża Wola – rów, dopływ Korytnicy
Boża Wola – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.
Boża Wola – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Zobacz też 
 Bożawola – herb szlachecki

Przypisy